Aljabjew ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Nikolajewitsch Aljabjew (1951–2022), russischer Biathlet
 Wiktor Iwanowitsch Aljabjew (1921–2000), sowjetischer bzw. russischer Wissenschaftler auf dem Gebiet der Holzwirtschaft
 Wjatscheslaw Michailowitsch Aljabjew (1934–2009), sowjetischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Aljabjewa
 Aljabjew-Gletscher
 Aljabjewo